Pozdrowienia z Rosji – powieść Iana Fleminga z 1953
 Pozdrowienia z Rosji – film z 1963 roku